Synagoga Abrama Lipszyca w Łodzi przy ulicy Wschodniej 53
 Synagoga Abrama Lipszyca w Łodzi przy ulicy Wschodniej 58